Spiegelen (communicatie), een vorm van non-verbale communicatie
Een techniek bij het vakkenvullen
Het uitvoeren van een Spiegeling (meetkunde)